

Geografia

Italia
Camarda – frazione dell'Aquila
Camarda – frazione di Melfi in provincia di Potenza

Persone 
Alessandra Camarda – pallavolista italiana
Antonino Serafino Camarda – vescovo cattolico italiano
Charles Camarda – astronauta e ingegnere statunitense
Demetrio Camarda – presbitero di rito greco italiano di etnia arbëreshë, fratello di Nicolò
Elsa Camarda – attrice e doppiatrice italiana
Gaspare Camarda – pittore italiano
Jake Camarda (1999) – giocatore di football americano statunitense
Nicolò Camarda – presbitero di rito greco, glottologo ed ellenista italiano di etnia arbëreshë, fratello di Demetrio

Letteratura 
La bella di Camarda – novella in rima di Emidio Cappelli